Алекса Давалос — американська акторка
 Гіль де Кабрера-і-Давалос — іспанський колоніальний чиновник, президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи